El término Toledano puede referirse:

 a toledano, la persona natural de Toledo, España;
 a la Crónica del toledano;

Personas
 a El Toledano;
 a Arturo Toledano;
 a Fernando Usero Toledano;
 a Fernando Valero y Toledano;
 a Joan Bernet Toledano, un dibujante de historietas español;
 a Miguel Bernet Toledano, un autor de historietas español;
 a Manuel Toledano Prieto, un entrenador de fútbol y antiguo jugador profesional español;
 a Marcial Toledano Vargas;
 a Colinas del Campo de Martín Moro Toledano;
 a Miguel Toledano, un poeta español del Siglo de Oro;
 a Ruth González Toledano, una periodista española;
 a Vicente Lombardo Toledano;
 a Yuriorkis Gamboa Toledano.